Biografies:
 Albert Camps i Armet (Figueres, 1849 – Barcelona, 1923), hisendat i polític català 
 Antoni Camps, diversos personatges
 Carles de Camps i d'Olzinellas (Barcelona, 1860 - Sant Sebastià, 1939), polític i escriptor català
 Ferran Camps i Vallejo (Barcelona, 1945 - 2002), advocat i polític català
 Francesc Camps, diversos personatges.
 Gaspar Camps i Junyent (Igualada, 1874 - Barcelona, 1942), dibuixant, il·lustrador i pintor.
 Gerardo Camps Devesa (Barcelona, 1963), polític valencià.
 Guillem Camps Coll (Ciutadella, 1946), polític menorquí del PP de Menorca.
 Josep Maria Camps i Arnau (Sarrià, 1879 - 1968), escultor imatger.
 Jaume Camps i Rovira (Barcelona, 1994), polític català
 Manuel Camps i Castellví (Vilafranca del Penedès, 1772 - Barcelona, 1842), tenor i organista català
 Maria Camps Rosselló, religiosa de les Illes Balears, Premi Ramon Llull.
 Marta Camps i Torrens (Lleida, 1970) política catalana.
 Nicasi Camps i Pinós (Terrassa, 1931) escriptor català
 Salut Camps i Russinés, activista social catalana.
 Pacífic Camps Coll (Ciutadella, 1949), pintor menorquí.
 Pere Camps i Marsans (Granollers, 1908 - Cassà de la Selva, 1976), instrumentista de tible i compositor de sardanes
 Sara Camps i Mora
 Victòria Camps i Cervera (Barcelona, 1941) filòsofa i catedràtica universitària catalana.
 Toponímia:
 Camps d'Aglin, vila occitana del departament francès de l'Aude.
 Camps (Bages), poble català pertanyent al municipi de Fonollosa, al Bages.
 Camps Elisis (desambiguació), diversos llocs.
 Tossal dels Camps (la Baronia de Rialb), muntanya de la Baronia de Rialb (la Noguera)
 Turó de Can Camps, muntanya de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)